Stati Uniti d'America
 Centerville – census-designated place della contea di Fresno, California
 Centerville – città della Contea di Franklin, Carolina del Nord
 Centerville – census-designated place della Contea di Anderson, Carolina del Sud
 Centerville – città della Contea di Turner, Dakota del Sud
 Centerville – città della Contea di Houston, Georgia
 Centerville – città della Contea di Wayne, Indiana
 Centerville – capoluogo della Contea di Appanoose, Iowa
 Centerville – township della Contea di Leelanau, Michigan
 Centerville – città della Contea di Anoka, Minnesota
 Centerville – capoluogo della Contea di Reynolds, Missouri
 Centerville – città della Contea di Allegany, New York
 Centerville – villaggio della Contea di Gallia, Ohio
 Centerville – città della Contea di Montgomery, Ohio
 Centerville – borough della Contea di Crawford, Pennsylvania
 Centerville – borough della Contea di Washington, Pennsylvania 
 Centerville – capoluogo della Contea di Hickman, Tennessee
 Centerville – capoluogo della Contea di Leon, Texas
 Centerville – città della Contea di Davis, Utah
 Centerville – census-designated place della Contea di Klickitat, Washington
 Centerville – città della Contea di Manitowoc, Wisconsin

Pagine correlate 
 Centreville